Гравець сезону англійської Прем'єр-ліги () — нагорода найкращому футболісту Прем'єр-ліги, що вручається за підсумками кожного сезону. Зазвичай переможця оголошують на другому чи третьому тижні травня.

Переможці

Нагороди за позицією

Нагороди за національністю

Нагороди за клубами

Див. також 
 Гравець місяця англійської Прем'єр-ліги
 Тренер сезону англійської Прем'єр-ліги

Джерела 

Футбольні нагороди в Англії